Х-Мен (филмова поредица) () е американска супергеройска поредица от филми и сериали, продуцирана от студиото 20th Century Fox за едноименния екип от супергерои. Поредицата започва 2000 година и приключва 2020 година.

Филми

Актьорски състав

Късометражен филм

Сериали

Посрещане 

Екшън поредици
Филмови поредици